Перама — греческий топоним. Может означать:

 Перама (Аттика) — город в Аттике.
  — село в сообществе  на Керкире.
  — село на Лесбосе.
 Перама (Петалия) — бывшее село в сообществе  на Керкире.
  — село на Крите.
 Перама (Теспротия) — село в сообществе  в общине Фильяте в Эпире.
 Перама (Эврос) — село в сообществе  в общине Александруполис во Фракии.
  — село в сообществе  в общине Нафпактия в Западной Греции.
  — село в общине Янина в Эпире.

 Другое
 Перама — малоразмерное парусное транспортное судно.
  — род семейства Мареновые.